Le Championnat d'Algérie de football D2 2007-2008 est remporté par le MC El Eulma.

Classement final

Calendrier

Résultats 

|}
Résultats

Résultats

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2007-2008
 Coupe d'Algérie de football 2007-2008

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Algerie
Football en Algérie en 2007
Football en Algérie en 2008